

Єпископи 
 Сальвадор Хіменес Вальс

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1950 || 222.707 || 222.967 || 99,9 || 163 || 162 || 1 || 1.366 ||  || 60 || 360 || 261
|-
| 1970 || 256.722 || 258.422 || 99,3 || 265 || 210 || 55 || 968 ||  || 164 || 506 || 225
|-
| 1980 || 249.177 || 251.052 || 99,3 || 225 || 173 || 52 || 1.107 ||  || 87 || 442 || 233
|-
| 1990 || 249.955 || 253.001 || 98,8 || 200 || 155 || 45 || 1.249 || 5 || 76 || 378 || 235
|-
| 1999 || 191.275 || 194.693 || 98,2 || 143 || 107 || 36 || 1.337 || 2 || 61 || 205 || 126
|-
| 2000 || 189.717 || 192.855 || 98,4 || 146 || 110 || 36 || 1.299 || 2 || 61 || 200 || 126
|-
| 2001 || 187.908 || 192.430 || 97,7 || 141 || 110 || 31 || 1.332 || 2 || 56 || 214 || 126
|-
| 2002 || 190.461 || 195.496 || 97,4 || 146 || 108 || 38 || 1.304 || 2 || 60 || 214 || 126
|-
| 2003 || 192.835 || 196.373 || 98,2 || 140 || 101 || 39 || 1.377 || 2 || 58 || 207 || 126
|-
| 2004 || 192.592 || 196.996 || 97,8 || 141 || 102 || 39 || 1.365 || 2 || 62 || 211 || 126
|-
| 2013 || 206.338 || 236.525 || 87,2 || 131 || 96 || 35 || 1.575 || 5 || 52 || 159 || 125
|-
| 2016 || 203.520 || 236.953 || 85,9 || 118 || 85 || 33 || 1.724 || 5 || 50 || 138 || 126
|}

Посилання